Eugeniusz Moś (ur. 1956) – polski polityk
 Ignacy Moś (1917-2001) – polski działacz społeczny
 Kasia Moś (ur. 1987) – polska piosenkarka
 Marek Moś (ur. 1956) – dyrygent, skrzypek i kameralista
 Piotr Moś (1908-1992) – polski prawnik